Pseudopiptoporus är ett släkte av svampar. Pseudopiptoporus ingår i familjen Polyporaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pseudopiptoporus